Prosper Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prosper Township (Minnesota)
 Prosper Township (South Dakota)